Le nom Meeker peut désigner :

Patronyme 
 George Meeker (1904-1984), acteur américain.
 Howie Meeker (1923-2020), ancien joueur de hockey sur glace canadien. 
 Joseph Rusling Meeker (1827-1889), peintre américain.
 Ralph Meeker (1920-1988), acteur et producteur américain.
 Ralph Meeker, journaliste américain.

Toponyme 
 Meeker (Colorado), siège du comté de Rio Blanco
 Meeker (Louisiane)
 Meeker (Oklahoma), ville du comté de Lincoln

Comté 
 le comté de Meeker, situé dans l'État du Minnesota.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme